Gideon steht für:

 Gideon (Richter), biblische Person
 Gideon (Vorname), männlicher Vorname
 Gideon (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1999)
 Gideon (Automarke), dänische Automarke
 Gideon (Band), US-amerikanische Hardcore-Band
 Mephisto Gideon, ein PC-Schachprogramm, siehe Rebel (Schachprogramm) #Versionsgeschichte

Orte:
 Gideon (Missouri), Ort im New Madrid County
 Gideon (Oklahoma), Ort im Cherokee County
 Gideon (Vila Verde), Aldeia in Dili, Osttimor

Gideon ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Gideon (1931–2015), Schweizer Unternehmer, Journalist und Autor
 Markus Fernaldi Gideon (* 1991), indonesischer Badmintonspieler
 Mary Gideon (* 1989), nigerianische Badmintonspielerin
 Melville J. Gideon (1884–1933), US-amerikanischer Komponist, Sänger und Pianist
 Miriam Gideon (1906–1996), US-amerikanische Komponistin
 Raynold Gideon, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Sampson Gideon (1699–1762), britischer Bankier
 Sara Gideon (* 1971), US-amerikanische Politikerin
 Wilhelm Gideon (1898–1977), deutscher KZ-Kommandant

Siehe auch:
 Gedeon
 Gideonbund 
 Gidion
 Giedion